Бонд () — англійське патронімічне прізвище, що походить від англосаксонського імені Bonde або Bonda, яке було запозичене з давньнорвезького Bóndi, що означає «фермер».

Відомі носії прізвища

А 
 Алан Бонд (; 1938—2015) — австралійський підприємець.

В 
 Вільям Кренч Бонд (; 1789—1859) — американський астроном, батько Джорджа Філліпса Бонда
 Вілфрід Ноель Бонд (; 1897—1937) — англійський фізик.
 Ворд Бонд (; 1903—1960) — американський актор.

Г 
 Геміш Бонд (;  1986) — новозеландський веслувальник, олімпійський чемпіон (2012, 2016, 2020).
  (; 1937—1974) — британський музикант-клавішник, один з основоположників британського ритм-енд-блюзу.

Д 
 Джеймс Бонд:
 Джеймс Бонд (орнітолог) (; 1900—1989) — американський орнітолог.
 Джиммі Бонд (, уроджений — Джеймс Е́двард Бонд, мол., ; 1933—2012) — американський джазовий контрабасист.
  (; 1940—2005) — американський науковець, геолог.
 Джордж Філліпс Бонд (1825—1865) — астроном, син Вільяма Бонда.
  (;  1950) — канадський астрофізик-теоретик і космолог.

Е 
 Едвард Бонд:
  (;  1934) — англійський драматург.
  (; 1815—1898) — англійський науковець.

К 
 Кіт Бонд (;  1939) — американський політик-республіканець.

Л 
  (; 1908—1991) — британська акторка 1920-1940-х років.

М 
 Майкл Бонд (; 1926—2017) — англійський письменник і сценарист, автор серії книг про ведмедика Паддінгтона.

Н 
 Найджел Бонд (;  1965) — англійський снукерист.

О 
 Олівер Бонд (; 1760—1798) — ірландський революціонер.

П 
 Патрик Бонд (;  1961) — британський професор Університету Квазулу-Натал.

Р 
  (, уроджений — Рональд Джеймс Булліс, ; 1940—1992) — британський співак і музикант-барабанщик.

С 
  (;  1961) — британська акторка театру, кіно і телебачення.

Т 
 Тера Бонд (, уроджена — Аніта Держі, ; 1978—2017) — угорська порноакторка і еротична модель.

Ф 
 Фред Честер Бонд (; 1899—1977) — американський гірничий інженер.

Вигадані персонажі 
 Джеймс Бонд () — персонаж багатьох романів і фільмів — «Бондіани».
 Трейсі Бонд (, дошлюбне прізвище — Драко, , відома як графиня Тереза ді Віченцо, ) — вигаданий персонаж шостого фільму бондіани «На секретній службі Її Величності»

Примітки 

Патронімічні прізвища